Rajkot (district), een district in India
Rajkot (stad), een stad in dit district